Ситдиков — тюркская фамилия.

Ситдиков 
 Ситдиков, Айрат Габитович (род. 1973) — российский, татарстанский археолог, доктор исторических наук, специалист по средневековой археологии Поволжья, археологии Казани.
 Ситдиков, Евгений Раушанович (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Ситдиков, Касим Хасанович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Ситдиков, Марат Рустемович (род. 1991) — российский футболист.

Ситдикова 
 Ситдикова, Адия Хабибулловна (1913—2000) — советский и российский художник.
 Ситдыкова, Гузаль Рамазановна (род. 1952) — российский общественный и политический деятель, писатель, переводчик.